Keeley ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Keeley (1928–2022), US-amerikanischer Komparatist und Neogräzist, Dichter, Erzähler, Essayist und literarischer Übersetzer
 Sam Keeley (* 1990), irischer Schauspieler
 Yvonne Keeley (* 1952), niederländische Sängerin und Hörfunkmoderatorin